Primera División 1978 (Chili)
 Primera División 1978 (Argentinië)
 Primera División 1978 (Uruguay)
 Primera División 1978 (Paraguay)
 Primera División 1977/78 - Spanje